De Zeven Provinciën (; 1665) — 80-пушечный парусный линейный корабль, построенный на верфи Адмиралтейства Роттердама.

История строительства корабля 
Название корабля с голландского переводится буквально как «Семь провинций» и происходит от административного деления Республики Соединённых Провинций на семь провинций.

Корабль «Семь провинций» был построен в 1664-65 для Адмиралтейства Мааса в Ротердаме корабельным мастером Саломоном Янсом ван Темпелем.

Конструкция 

Размерения «De Zeven Provinciën» были следующие. В длину приблизительно 151 английский фут.
Его первоначальным вооружением являлись 12 36-фунтовых и 16 24-фунтовых орудий на нижней палубе (все — 36-фунтовые во время Третьей англо-голландской войны), 14 18-фунтовых и 12 12-фунтовых на верхней палубе, и 26 6-фунтовых на баке, квартердеке, и палубе кормы.

Боевая служба 
Корабль начал свою службу как флагман вице-адмирала Арта Янссе ван Неса, вскоре став флагманом лейтенант-адмирала Михила Адриансзона де Рёйтера. Участвовал в Четырёхдневном сражении (1666 г.), Двухдневном сражении (1666 г.), Рейде на Медуэй (1667 г.) Второй англо-голландской войны. 

В Третью англо-голландскую войну участвовал в сражениях при Солебее (1672 г.), в первом и втором сражениях при Схооневелте (1673 г.), в битве при Текселе. В 1674 году участвовал в экспедиции де Рёйтера на Мартинику. После смерти де Рёйтера стал флагманом шаутбенахта Яна ван Бракеля. 

В ходе Войны Аугсбургской Лиги входил в голландскую эскадру в сражении при Барфлёр. В 1694 году пущен на слом.

Память 
 Корабль запечатлён на картине  «Vierdaagse Zeeslag» («Четырёхдневное сражение»).
 Корабль запечатлён на картине Виллема ван де Вельде старшего «De krijgsraad aan boord van de 'De Zeven Provinciën'» («Военный совет на борту De Zeven Provinciën»)
 В 1995 г. точная копия полного размера этого корабля заложена на верфи «Батавия» в Лелистаде, Флеволанд. В 2014 году строительство было остановлено из-за финансовых проблем.

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Голландского флота
 Линейный корабль (парусный)

Литература

Ссылки 
 Ships 1660—1669 Sailing Warships. Retrieved 2 December 2007.
 De 7 Provincien (Dutch). Bataviawerf — Nationaal Scheepshistorisch Centrum. Retrieved 2 December 2007.

Парусные линейные корабли Нидерландов